Камалеонес има више значења:

 Камалеонес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Камалеонес (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику